Vretska ist der Familienname folgender Personen:

 Helmuth Vretska (1935–1993), österreichischer Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Karl Vretska (1900–1983), österreichischer Klassischer Philologe und Hochschullehrer